Emilio Bajada – matematico italiano
 Roderick Bajada – ex calciatore maltese
 Shaun Bajada – calciatore maltese